Аднан Баракат (* 1982) — голландський футболіст.
 Мохамед  Баракат (* 1982) — єгипетський футболіст.
 Хішам Баракат (1950—2015) — генеральний прокурор Єгипту (2013—2015).

Див. також 
 Барака
Арабські прізвища